Macedonisch voetbalelftal (mannen)
 Macedonisch voetbalelftal (vrouwen)